TV Mania este un ghid TV din România, lansat în octombrie 1998 de trustul de presă elvețian Ringier.
Cu o medie de aproape 110.000 de exemplare vândute pe ediție în iunie 2007, TV Mania era la acel moment nu doar cel mai vândut ghid TV din România, dar și una din primele 5 cele mai bine vândute reviste din România.

În anul 2002, Ringier a achiziționat revista Telemagazin care a fuzionat în același an cu TV Mania.
În iunie 2007, grupul Ringier a vândut TV Mania către trustul Heinrich Bauer, în cadrul unei operațiuni mai ample prin care a renunțat la un număr de douăsprezece ghiduri TV pe care le publica în Elveția, Republica Cehă, România și Slovacia.

Premiile TV Mania 

Din anul 2001, revista TV Mania organizează în fiecare an un sondaj pentru desemnarea celor mai buni prezentatori tv sau celor mai bune emisiuni din anul respectiv.

Câștigătorii premiilor TV Mania

Note

Legături externe 
www.tvmania.ro - Site web oficial

Reviste românești